Collio peut désigner :

 Collio (Brescia), une commune italienne de la province de Brescia, en Lombardie.
 Collio (Gorizia), une ancienne commune italienne de la province de Gorizia, en Frioul-Vénétie Julienne, devenue, depuis 1947, Brda, une commune de Slovénie.
 Collio (région), une région viticole partagée depuis 1947 entre l'Italie et la Slovénie.

Homonymie de toponyme